Adamshof ist der Name folgender Orte:
 Adamshof (Hornberg), Hof im Ortsteil Reichenbach der Stadt Hornberg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Adamshof (Oberried), Hof in der Gemeinde Oberried, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Adamshof (Röckwitz), Ortsteil der Gemeinde Röckwitz, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern